Filipe da Alsácia (m. 1191) — conde da Flandres entre 1157 e 1191
Filipe, conde de Flandres (1837–1905) — filho de Leopoldo I da Bélgica

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos